Чарльз Конрад Мэджилл (; 24 декабря 1804 года — 11 февраля 1878 года) — американский политик и адвокат из штата Луизиана, член Сената США, палаты представителей США и Конгресса Конфедерации, военный министр в кабинете президента Милларда Филлмора с 1850 по 1853 год.

Биография 
Родился в Винчестере, штат Вирджиния, в 1804 году. В юном возрасте переехал в Миссисипи со своей семьей, а впоследствии переехал в Луизиану. Он получил образование под руководством доктора Гулда в Новом Орлеане. Он был назначен в Сенат США в апреле 1842 года на место ушедшего в отставку Александра Мутона, в марте 1843 года не смог победить на выборах и сам ушел в отставку.

Позднее, в 1849—1850 годах, был членом палаты представителей и покинул эту должность, чтобы занять пост военного министра в кабинете Милларда Филлмора, находился на посту с 15 августа 1850 по 7 марта 1853 года.

Он был лидером движения раскола в Луизиане в декабре 1860 года. Во время Гражданской войны, под Конфедерации Штатов Америки, был делегатом Временного Конгресса КША и представителем от Луизианы в Конгрессе Конфедерации в 1862—1864 годах.

После войны он возобновил юридическую практику. Умер в Новом Орлеане в 1878 году.

Примечания

Ссылки 

Военные министры США
Кабинет Милларда Филлмора